Brazier steht für:
 Brazier (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Brazier ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Brazier (1921–2010), US-amerikanischer Bischof
 Brendan Brazier (* 1975), kanadischer Ausdauersportler und Autor
 David Brazier, englischer Squashspieler
 Donavan Brazier (* 1997), US-amerikanischer Leichtathlet
 Eugénie Brazier (1895–1977), französische 3-Sterne Köchin
 Frank Brazier (1934–2021), australischer Radrennfahrer
 Kelly Brazier (* 1989), neuseeländische Rugbyspielerin

Siehe auch:
 Brasier (Begriffsklärung)
 Feuerschale